Linwood peut désigner :

Toponyme

Australie  
 Linwood (Australie-Méridionale).

Canada  
 Linwood (Nouvelle-Écosse).

États-Unis  
 Linwood (Indiana) ;
 Linwood, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Adair en Iowa ;
 Linwood (Kansas) ;
 Linwood (Massachusetts) ;
 Linwood (Michigan) ;
 Linwood (Nebraska) ;
 Linwood (New Jersey) ;
 Linwood, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 Linwood (Caroline du Nord) ;
 Linwood (Pennsylvanie) ;
 Linwood (Utah) ;
 Linwood (Wisconsin) ;
 Linwood (Virginie-Occidentale).

Nouvelle-Zélande 
 Linwood (Nouvelle-Zélande).

Royaume-Uni  
 Linwood (Hampshire) ;
 Linwood (Lincolnshire) ;
 Linwood (Écosse).

Voir aussi
 Lynnwood
 Lynwood

Homonymie de toponyme